DESTO is een Nederlandse sportvereniging uit Vleuten, gemeente Utrecht en opgericht in 1928. DESTO is een omnisportvereniging met afdelingen voor voetbal en tennis. Het eerste (heren) voetbalelftal van de club speelt in de Tweede klasse zaterdag (seizoen 2020/21).

De club speelt op Sportpark De Vryheit aan de rand van Vleuten.

Voetbal

Competitieresultaten 1955–2018 

|
|
|
|}

Bekende (ex-)spelers 
  Fred Dimmendaal
  Henny van Schoonhoven

Externe link 
 Officiële website

Amateurvoetbalclub in Utrecht (provincie)
Sportvereniging in Utrecht (stad)
Nederlandse omnisportvereniging